Анори () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Коари. Население составляет 16 317 человек на 2010 год. Занимает площадь 5 974,4 км². Плотность населения — 2,73 чел./км².

Праздник города — 29 декабря.

История 
Город основан в 1956 году.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  муниципалитет Анаман  
 на юго-востоке —  муниципалитет Берури
 на юго-западе —  муниципалитет Тапауа  
 на северо-западе —  муниципалитеты Куари, Кодажас

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 19 292 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 29.405 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2.613,06 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,634 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас